Jingcheng bezeichnet:

 Jingcheng (Nanjing) (靖城镇), Großgemeinde im Kreis Jingcheng in der chinesischen Provinz Fujian
 Jingcheng (Zhushan) (竟成镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhushan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jingcheng (Jingjiang) (靖城街道), Straßenviertel der Stadt Jingjiang in der chinesischen Provinz Jiangsu